Некрасов, Константин:
 Некрасов, Константин Владимирович (род. 1962) — советский регбист.
 Некрасов, Константин Герасимович (1864—1917) — генерал, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Некрасов, Константин Никитич (1872—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Некрасов, Константин Сергеевич (1907—?) — советский государственный и политический деятель.
 Некрасов, Константин Фёдорович (1873—1940) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва; издатель.